Cope (perceel), een overeenkomst of een contract in de 12e eeuw om een gebied te mogen ontginnen;

De volgende plaatsen:
Cope (Colorado), een plaats in Washington County in de Amerikaanse staat Colorado
Cope (Indiana), een plaats in Morgan County in de Amerikaanse staat Indiana
Cope (South Carolina), een plaats in Orangeburg County in de Amerikaanse staat South Carolina

De volgende personen:
Edward Drinker Cope, een Amerikaanse paleontoloog;

De volgende gebouwen:
De Cope, een gebouw in Utrecht